André Kaesser (né le ), est une personnalité politique alsacienne, maire-honoraire de Metzeral (Haut-Rhin) et ancien vice-président de la Communauté de communes de la Vallée de Munster, chargé du tourisme, de l'animation, de la culture et de l'économie de 1977 à 2014. Il est docteur en médecine générale (aujourd'hui en retraite).

Liens externes 
 

Maire du Haut-Rhin
Naissance en mars 1936